Кувен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Кувен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш